Grawitz:
  (1804, Paryż – 1852, Montpellier)
  (1860–1911), niemiecki lekarz
 Ernst-Robert Grawitz (1899, Charlottenburg – 1945, Berlin), niemiecki lekarz
 Paul (Albert) Grawitz (1850, Zerrin – 1932, Greifswald), niemiecki lekarz patolog
  (1900–1983), niemiecki lekarz